

Biografia 
Venne data in moglie al conte Ermanno VIII di Henneberg che sposò a Aschaffenburg il 23 ottobre 1491.

Dall'unione nacquero nove figli:
Giorgio (1492–1536), conte di Henneberg;
Elisabetta (?-?), suora;
Bertoldo (1497–1549), conte di Hennberg-Römhild;
Federico (1498-1501);
Alberto (1499–1549), conte di Henneberg-Schwarza;
Apollonia (1500-1501);
Anna (1501-?), suora;
Otto (?-1547), canonico a Straßburg;
Margherita (?-?), suora.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Johannes Andreas Romberg, Conversationslexicon für bildende Kunst, Vol. 5, Romberg, 1850, p. 404.
 Samuel Buchholtz, Versuch einer Geschichte der Churmark Brandenburg, 1767, p. 221.

Voci correlate 
Brandeburgo

Altri progetti 

Elisabetta